Тро́ицкое сельское поселение — название муниципальных образований (сельских поселений) в России:

Волгоградская область 
 Троицкое сельское поселение — в составе Михайловского района

Вологодская область 
 Троицкое сельское поселение — в составе Усть-Кубинского района

Воронежская область 
 Троицкое сельское поселение — в составе Лискинского района
 Троицкое сельское поселение — в составе Новохоперского района
 Троицкое сельское поселение — в составе Семилукского района

Ингушетия 
 Троицкое сельское поселение — в Сунженском районе

Калмыкия 
 Троицкое сельское поселение — в составе Целинного района

Кемеровская область 
 Троицкое сельское поселение — в составе Ижморского района

Кировская область 
 Троицкое сельское поселение — в составе Белохолуницкого района

Костромская область 
 Троицкое сельское поселение — в составе Шарьинского района

Краснодарский край 
 Троицкое сельское поселение — в составе Крымского района

Омская область 
 Троицкое сельское поселение — в составе Омского района
 Троицкое сельское поселение — в составе Тюкалинского района

Орловская область 
 Троицкое сельское поселение — в составе Орловского района

Пермский край 
 Троицкое сельское поселение — в составе Усольского района

Ростовская область 
 Троицкое сельское поселение — сельское поселение, Неклиновский район

Рязанская область 
 Троицкое сельское поселение — в составе Сараевского района
 Троицкое сельское поселение — в составе Спасского района

Самарская область 
 Троицкое сельское поселение — в Сызранском районе

Северная Осетия 
 Троицкое сельское поселение — в составе Моздокского района

Тверская область 
 Троицкое сельское поселение — в составе Жарковского района

См. также 
 Троицкий сельсовет
 Троицкое
 Троицкое муниципальное образование